eksfiltracja – przenikanie wód podziemnych do wód gruntowych,
 eksfiltracja – ucieczka powietrza z pomieszczenia przez nieszczelności,
 eksfiltracja – przenikanie ścieków z kanałów ściekowych do gruntu,
 eksfiltracja (z ang. exfiltration) – w wojskowości żargonowe określenie skrytej ewakuacji. Jest to także wywożenie szpiega ze szpiegowanego kraju przez agentów państwa dla którego pracuje.

Przypisy